Wu Yibing era il detentore del titolo, ma non ha potuto difenderlo in quanto ha superato i limiti di età per i tornei juniores.

In finale Thiago Seyboth Wild ha battuto Lorenzo Musetti con il punteggio di 6–1, 2–6, 6–2.

Teste di serie

  Tseng Chun-hsin (semifinale)
  Sebastián Báez (secondo turno)
  Hugo Gaston (terzo turno)
  Nicolás Mejía (terzo turno)
  Timofei Skatov (secondo turno)
  Thiago Seyboth Wild (campione)
  Adrian Andreev (primo turno, ritirato)
  Naoki Tajima (primo turno)

 Gilbert Soares Klier Júnior (primo turno)
 Facundo Díaz Acosta (primo turno)
 Tristan Boyer (primo turno)
 Mu Tao (primo turno)
 Filip Cristian Jianu (primo turno)
 Brandon Nakashima (quarti di finale)
 Carlos López Montagud (primo turno)
 Yankı Erel (primo turno)

Qualificati 

  Valentin Royer (primo turno)
  Mateus Alves (secondo turno)
  Wojciech Marek (terzo turno)
  Henry von der Schulenburg (terzo turno)

 Giulio Zeppieri (quarti di finale)
<li> Eliot Spizzirri (primo turno)
<li> Axel Nefve (primo turno)
<li> Cezar Crețu (primo turno)

Lucky loser 
  Henri Squire (primo turno)

Wildcard 

  Jenson Brooksby (semifinale)
  Martin Damm (primo turno)
  Stefan Dostanic (primo turno)
  Zane Khan (primo turno)

 Toby Alex Kodat (primo turno)
<li> Keenan Mayo (secondo turno)
<li> Govind Nanda (primo turno)
<li> Neel Rajesh (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 2018